Presbiterio puede hacer referencia a:

Presbiterio, en arquitectura y arte, el espacio que rodea el altar mayor en un templo. 
Presbiterio, en algunas Iglesias cristianas, el conjunto de sacerdotes incardinados a una determinada diócesis bajo la autoridad del obispo local.
Presbiterio, para el presbiterianismo, la composición de varias iglesias locales en una región geográfica.